Санта Фе () град је у Шпанији у аутономној заједници Андалузија у покрајини Гранада. Према процени из 2016. у граду је живело 15079 становника.

Становништво 
Према процени, у граду је 2016. живело 15079 становника.

Партнерски градови 
  Валпараисо
  Ambato
  Baiona
  Briviesca
  Ocotal
  Palos de la Frontera
  San Miguel de Allende
  Санта Фе
  Санта Фе
  Санта Фе
  Magdalena del Mar
  Vila do Bispo Municipality
  Гванахуато

Референце

Спољашње везе 

 

Градови у Андалузији

es:Santa Fe